Char Batignolles-Châtillon peut désigner :
 le prototype de char léger Batignolles-Châtillon, proposé en 1935 en concurrence des Hotchkiss H35 et Renault R35 ;
 les prototypes d'automitrailleuses amphibies Batignolles-Châtillon DP, testés de 1935 à 1940 ;
 les prototypes du Batignolles-Châtillon 25T, construits en 1954-1955.

Voir aussi 
 Batignolles-Châtillon